Кри́стин Ле́ман (; род. 3 мая 1972, Торонто) — канадская актриса.

Ранние годы 
Леман родилась в Нью-Уэстминстере, Британская Колумбия, и выросла в Ванкувере, где училась в балетной школе, но позже получила актёрское образование.

Карьера 
В разные годы она снялась в нескольких недолго просуществовавших сериалах как канадского, так и американского производства. За свою карьеру Леман появилась в более чем шестидесяти телешоу и фильмах. В 2001 году она была номинирована на премию «Джемини» за роль в сериале «Андромеда». 

На большом экране она появилась в фильмах «Путь оружия», «Спи со мной» и «Охранник», а на телевидении была гостем в таких сериалах как «Касл», «Побег» и «Секретные материалы». Также она снималась в таких сериалах, как «Полтергейст: Наследие», «Справедливая Эми» и «Убийство».

В 2013—2016 годах Леман исполняла главную роль в канадском сериале «Мотив». В 2021 году она сыграла одну их главных ролей в мини-сериале «Полуночная месса».

Личная жизнь 
С 19 мая 2007 года Леман замужем за актёром . У супругов есть сын — Сэм Рид (род. 2010).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады